Black Pond Brook – rzeka w stanie Connecticut, w hrabstwie Windham
 Black Pond Brook – rzeka w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough
 Black Pond Brook – rzeka w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Putnam